Andriessen ist der Name einer niederländischen Künstlerfamilie:

 Caecilia Andriessen (* 1931)
 Gijs Andriessen (* 1957)
 Hendrik Andriessen (1892–1981)
 Jurriaan Andriessen (1925–1996)
 Louis Andriessen (1939–2021), Komponist
Mari Andriessen (1897–1979)
 Willem Andriessen (1887–1964)

Andriessen oder Andrießen ist der Familienname folgender anderen Personen:

 Carl Andrießen (1925–1993), deutscher Drehbuchautor, Satiriker und Kritiker
 Cees Andriessen (* 1940), niederländischer Maler, Bildhauer und Grafiker
 Frans Andriessen (1929–2019), niederländischer Politiker
 Jan Andriessen (1894–1978), niederländischer Politiker
 Koos Andriessen (1928–2019), niederländischer Politiker, Wirtschaftswissenschaftler, Manager und Hochschullehrer
 Lara Andriessen (1956–2011), deutsche Schriftstellerin
 Pieter Andriessen (1943–2005), belgischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:

 Andreessen